2 Warszawska Dywizja Zmechanizowana
 2 Pomorska Dywizja Zmechanizowana